Kommunerna i Córdobaprovinsen är till antalet 75. Córdobaprovinsen ligger i Andalusien, Spanien.

Provinskod: 14.

Se även 
 Kommuner i Katalonien
 Spaniens kommuner

Referenser

Källor 
Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Spaniens kommuner
Andalusien